Tiefenau ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Tiefenau (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Tiefenau (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Tiefenau (Sinzheim), Ortsteil der Gemeinde Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Tiefenau (Wülknitz), Ortsteil der Gemeinde Wülknitz, Landkreis Meißen, Sachsen
 Tiefenau, eine historische Bezeichnung für einen Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, siehe Diefenau

Orte in Polen:
 Dębin, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Tiefenau (bis 1938 Dembien) im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen); siehe Kwidzyn (Landgemeinde)
 Pęcherz, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Tiefenau (bis 1938 Penkers) im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen); siehe Kwidzyn (Landgemeinde)
 Tychnowy, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Tiefenau (bis 1938 Queden) im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen); siehe Kwidzyn (Landgemeinde)

Orte in der Schweiz:
 Tiefenau (Bern), ein Quartier im Stadtteil Länggasse-Felsenau, Bern

Tiefenau ist Teil des Familiennamens folgender Personen:

Siehe auch:
 Tiefenaubrücke in Bern
 Tiefenauspital (heute Spital Tiefenau) in Bern